Boggio ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Boggio (1857–1920), venezolanischer Maler
 Norberto Boggio (1931–2021), argentinischer Fußballspieler
 Tommaso Boggio (1877–1963), italienischer Mathematiker

Siehe auch:
 Poggio